CLI () — спецификация общеязыковой инфраструктуры.
Наиболее известными реализациями этого стандарта являются Microsoft .NET Framework, Mono, DotGNU Portable.NET.
Спецификация CLI определяет, в частности, архитектуру исполнительной системы .NET — CLR и сервисы, предоставляемые CLR выполняемым программам, классы, предоставляемые библиотекой BCL, синтаксис и мнемонику общего промежуточного языка (Common Intermediate Language).

Текущей версией (по состоянию на конец 2007 года) спецификации CLI является версия CLI 3.5.

Источники информации

Литература 
 

.NET